Marle bezeichnet:

 Marle, französische Gemeinde

Marle oder Marlé ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Marlé (1887–1970), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (* 1982), französischer Organist
 Jo van Marle (1925–1995), niederländischer Fußballfunktionär
 Raimond van Marle (1888–1936), niederländischer Kunsthistoriker
 Thomas de Marle (um 1073–1130), Graf von Amiens, siehe Thomas de Coucy
 Walter Marle (1873–1941), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Marle (Familie)